Вейк-ан-Зее 2008  — 70-й международный шахматный турнир, проходил с 11 по 27 января 2008 года. 

 Категория: 20-я (средний рейтинг: 2742)

Участники 

¹) рейтинги даны на январь 2008 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Статьи Юрия Васильева в газете «Спорт-Экспресс» (2008) 
 Топ-интрига и топ-вражда // 12 янв. С. 8. 
 Ананд начал с поражения от Раджабова [1-й тур] // 14 янв. С. 16. 
 Юный викинг вооружен и очень опасен [2-й тур] // 15 янв. С. 7. 
 Раджабов нарвался на «компьютерную мину» [3-й тур] // 16 янв. С. 7. 
 Крамник выжал из камня воду [4-й тур] // 17 янв. С. 7. 
 Лидируют те же и Раджабов [5-й тур] // 19 янв. С. 8. 
 Сыграть в стиле Фишера... [6-7-й туры] // 21 янв. С. 12. 
 Ананд подтягивается к лидерам [8-й тур] // 22 янв. С. 7. 
 Крамник подорвался на дебютной бомбе [9-й тур] // 24 янв. С. 8. 
 Карлсену везёт как первому призёру [10-й тур] // 25 янв. С. 8. 
 Крамник проигрывает Карлсену — белыми! [11-12-й туры] // 28 янв. С. 13. 
 Партия Ананд — Крамник была прологом к матчу в Бонне [13-й тур] // 29 янв. С. 14.

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Вейк-ан-Зее 2008 на сайте ChessPro.ru

2008 год в шахматах